Avaí (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 De naam van verschillende sportclubs in Brazilië, waaronder:
 Avaí FC, een voetbalclub uit de stad Florianópolis in Brazilië
 Avaí Esporte Clube (Guaramirim), Guaramirim, Santa Catarina
 Avaí Esporte Clube (Joinville), Joinville, Santa Catarina
 Avaí Futebol Clube (Laguna), Laguna, Santa Catarina
 Avaí Futebol Clube (Rio das Antas), Rio das Antas, Santa Catarina